Corell steht für:

 Corell (Minnesota), Ort im Big Stone County
 Corell Cirque, Bergkessel in den Darwin Mountains, Antarktika

Corell ist der Familienname folgender Personen:
 Ida-Marie Corell (* 1984), deutsche Künstlerin
 Klaus-Walter Corell (* 1938), deutscher Politiker (CDU)
 Magnus Corell (1839–1919), deutscher Landwirt, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 

Siehe auch: 
 Corel
 Correll
 Korell